Дубравино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Дубравино — деревня в Кормянском районе Гомельской области.

Россия 
 Дубравино — посёлок в Неманском районе Калининградской области.
 Дубравино — название села Аршты в Сунженском районе Ингушетии, с 1944 по 1957 год.